Die 13. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1974 im eigens dafür errichteten Wintersportkomplex Raubitschy in der Nähe von Minsk in der Sowjetunion statt. Mit der Aufnahme des Sprintwettbewerbs ins Weltmeisterschaftsprogramm wurden erstmals drei Wettbewerbe ausgetragen.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: 28. Februar

Einzel 20 km 

Datum: 27. Februar

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 1. März

Medaillenspiegel

Literatur

Weblinks 
 
 

1974
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1974
Weltmeisterschaften 1974